Юлія Шашкова (1975 Київ Україна) — український кінорежисер та кіносценарист.

Життєпис 
Народилася в Києві 1975 року. 1997-го закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва за спеціальністю режисура художнього фільму. 

Після навчання переважно знімала рекламні ролики та замовні корпоративні фільми.

Фільмографія 
 1995: «Відлуння», короткометражний
 2010: Проєкт «Мудаки. Арабески»: «П’ятниця»
 2010: Проєкт «Мудаки. Арабески»: «Бабуся»
 2012: Проєкт «Україно, goodbye!»: «Майже кохання»
 2014: Проєкт «Зима, що нас змінила»: Межигір'я. Батіна хата

Посилання 
 
 Юлія Шашкова 
 Сценарна майстерня. Юлія Шашкова 

Персоналії за алфавітом
Українські режисери
Члени Національної спілки кінематографістів України
Мистецьке об'єднання Вавилон'13
Випускники Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого